Karczunek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Karczunek, village du powiat de Chełm, dans la voïvodie de Lublin
 Karczunek, village du powiat de Puławy, dans la voïvodie de Lublin
 Karczunek, village de la voïvodie de Mazovie
 Karczunek, village de la voïvodie de Sainte-Croix